Tuapaat bezeichnet:
 Tuapaat, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tuapaat (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tuapaat (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland